Schützenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Ancelin Schützenberger (1919–2018), französische Psychotherapeutin und Psychologin
 Erna Schützenberger (1892–1975), deutsche Volksmusikforscherin

 Louis Frédéric Schützenberger (1825–1903), französischer Maler
 Marcel Schützenberger (1920–1996), französischer Mathematiker
 Paul Schützenberger (1829–1897), französischer Chemiker
 René Schützenberger (1860–1916), französischer Maler

Siehe auch:
 Satz von Schützenberger, Satz aus der Theorie der Blockpläne